Wujiang (kinesiska: 乌江, 乌江镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Gansu, i den nordvästra delen av landet, omkring 440 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Lanzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Wujiang är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Nanjie,  km söder om Wujiang. Trakten runt Wujiang består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Gansu
WP:Projekt Kina